Search — малайзийская рок-группа, основанная в 1981 году в Джохор-Бару. Основные жанры творчества коллектива — хард-рок, хеви-метал и слоу-рок. Группа существует по настоящее время, состав участников не изменялся.

Творчество 
Свою концертную деятельность «Search» начала с выступлений в клубах Куала-Лумпур. К данному моменту коллектив выпустил 18 студийных, а также ряд концертных альбомов и сборников. Кроме того, группой был написан и исполнен ряд саундтреков к малайским и индонезийским фильмам и телесериалам. в 2010 году состоялся первый концерт Search в Лондоне.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Фотографии группы на photo.akujom.com
 Фотографии группы на mywanfai.wordpress.com
 Фотографии группы на demotix.com

Музыкальные коллективы Малайзии
Хард-рок-группы